Die Literatur ist der Name folgender Literaturzeitschriften:

 Die Literatur (1923 bis 1942), siehe Das literarische Echo
 Die Literatur (Richter) (1952), herausgegeben von Hans Werner Richter, siehe Gruppe 47 #Die ersten Jahre